Приемник може да означава:
 Човек, който приема нещо от околния свят
 Кръстник
 Апарат или машина, които приемат нещо от околния свят
 радиоприемник или само приемник
 телевизионен приемник
 Пряк или непряк наследник или продължител на нещо съществуващо

Вижте също 
 Рецепция
 Рецептор